Анна Павловна Максимова (6 февраля 1918, с. Паршиновка, Воронежская губерния — ?) — советская работница сельского хозяйства. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
1936—1937 — колхозница колхоза им. К. Е. Ворошилова Верхнехавского района Воронежской области.

1937—1942 — рабочая Воронежской кондитерской фабрики.

1942—1969 — звеньевая совхоза «Михайловский» Панинского района Воронежской области .

С 1978 года на пенсии.

Награждена за высокие показатели урожайности ржи (31,4 центнера с гектара).

Награды 
 медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (18.5.1948)
 орден Ленина (18.5.1948)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
5 сентября 2014 года на Аллее Героев в посёлке Панино (Воронежская область) установлен бюст А. П. Максимовой.

Примечания

Ссылки 
 Воронежская энциклопедия.
 

Полеводы